Древние символы () — блок стандарта Юникод. Содержит древнеримские символы валют, а также один греческий символ.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания